António Teixeira – compositore portoghese
António Teixeira – calciatore portoghese (nazionale 1931)
António Teixeira – calciatore portoghese (nazionale 1957-1959)